Мазове может обозначать:

 Мазове — река в Юго-Восточной Африке.
 Мазове — район провинции Центральный Машоналенд в Зимбабве.
 Мазове — город, административный центр одноименного района провинции Центральный Машоналенд в Зимбабве.

См. также 
 Мазов